Jason est un héros de la mythologie grecque, principalement connu pour sa quête de la Toison d'or avec les Argonautes. Ce nom peut également désigner :

Personnalités 
 Jason de Phères, un tyran de Phères en Thessalie () ;
 Jason, Grand prêtre du Temple de Jérusalem de la famille d'Onias () ;
 Jason de Thessalonique, saint chrétien du  ;
 « Jason », pseudonyme de John Arne Sæterøy, un auteur norvégien de bande dessinée (1965-) ;
 « Jason », surnom de David Rameseiro Salgueiro, un joueur de football espagnol.

Patronyme 
 Harvey Jason, acteur britannique (1940-).
 Iän Jason, joueuse internationale française de rugby à XV (1997-).

Prénom 
Jason est un prénom d'origine grecque.

Arts et culture 
 Jason (), opéra italien de Francesco Cavalli sur un livret de Giacinto Andrea Cicognini (1681) ;
 Jason et les Argonautes, film américain de Don Chaffey (1963).

Divers 
 Jason, une famille de satellites de télédétection ;
 (6063) Jason, un astéroïde ;
 îles Jason, un archipel des Malouines ;
 Jason (Charaxes jasius), une espèce de papillon ;
 Jason, un navire de services de la Marine nationale.